Die Syed Modi International 2017 im Badminton fanden vom 24. bis zum 29. Januar 2017 im Babu Banarasi Das Indoor Stadium in Lucknow statt.

Herreneinzel

Setzliste
 Tanongsak Saensomboonsuk (zurückgezogen)
 Hans-Kristian Vittinghus (Viertelfinale)
 Srikanth Kidambi (Halbfinale)
 Ajay Jayaram (zurückgezogen)
 Anders Antonsen (3. Runde)
 H. S. Prannoy (3. Runde)
 Zulfadli Zulkiffli (Viertelfinale)
 Sameer Verma (Champion)
 Sai Praneeth Bhamidipati (Finale)
 Chong Wei Feng (3. Runde)
 Sourabh Varma (Viertelfinale)
 Emil Holst (Viertelfinale)
 Misha Zilberman (3. Runde)
 Kashyap Parupalli (zurückgezogen)
 Harsheel Dani (Halbfinale)
 Pratul Joshi (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste
 P. V. Sindhu (Champion)
 Saina Nehwal (zurückgezogen)
 Beatriz Corrales (Viertelfinale)
 Fitriani (Halbfinale)
 Dinar Dyah Ayustine (2. Runde)
 Hana Ramadhini (Halbfinale)
 Ruthvika Shivani (zurückgezogen)
 Ksenia Polikarpova (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Mathias Boe / Carsten Mogensen (Champion)
 Mathias Christiansen / David Daugaard (Viertelfinale)
 Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (2. Runde)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Halbfinale)
 Hendra Setiawan /  Tan Boon Heong (Viertelfinale)
 Danny Bawa Chrisnanta / Hendra Wijaya (Viertelfinale)
 Berry Angriawan / Hardianto (Halbfinale)
 Lu Ching-Yao / Yang Po-Han (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Champion)
 Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (Viertelfinale)
 Lim Yin Loo / Yap Cheng Wen (Halbfinale)
 J. Meghana / Poorvisha Ram (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Halbfinale)
 Pranav Chopra / Siki Reddy (Champion)
 Terry Hee / Tan Wei Han (Viertelfinale)
 Evgeniy Dremin / Evgeniya Dimova (Viertelfinale)
 Mathias Christiansen / Sara Thygesen (Halbfinale)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Viertelfinale)
 B. Sumeeth Reddy / Ashwini Ponnappa (Finale)
 Yogendran Krishnan /  Prajakta Sawant (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite
 Badmintonindia.org

2017
Badminton 2017
Badmintonwettbewerb in Lucknow